Я́нис Па́укштелло (, р. 26 марта 1951 года) — советский и латвийский актёр театра и кино.

Родился 26 марта 1951 года в окрестностях небольшого посёлка Яунпиебалга в Цесисском районе Латвии (сегодняшняя Яунпиебалгская волость Яунпиебалгского края). Начальное и среднее образование получил в школе-интернате посёлка Палсмане и в Мурьянской спортивной школе-интернате.

Учился на экономическом факультете Латвийского государственного университета. Занимался в Народной студии киноактёра. Окончил в 1974 году театральный факультет Латвийской государственной консерватории им. Я. Витола.

Один из ведущих актёров театра Дайлес в Риге, на сцене которого выступает с 1972 года.

Женат на Элине Бергмане. Два сына: Янис Екабс (2000) и Раймондс Давидс (2002).

Фильмография 

  — Ключи от города — Райбайс
  — Мой друг — человек несерьёзный — Арвид Ласманис
  — Смерть под парусом — Филипп Уэйд
  — Большая новогодняя ночь — Аншлав
  — Незаконченный ужин — Бенни Скакке, помощник инспектора
  — Ждите «Джона Графтона» — Траутман
  —  — Ольгерт
  — Ожидание полковника Шалыгина — немецкий офицер
  — На грани веков — Тенис
  — Забытые вещи — Сергей
  — Владивосток, год 1918 — Вильямс
  — Чужие страсти — Эзериньш
  — Выстрел в лесу — Леиньш
  — Нужна солистка — Ансис
  — Государственная граница. Год сорок первый — немецкий лётчик
  — В заросшую канаву легко падать — Витолдс
  —  — Лакизо
  — Наследница «Оборотней» — Густ
  — Дитя человеческое — Александр Пауланс
  —  — Годар
  — Путники земли (Литва)
  — Рождественский переполох — Вольдемар Цирулитис
  —  — старый друг
  — Бросить походя
  —  — дедушка
  — Порог высоты
  —  — пастор
  — Забытый — Пётр Степанович Бурлаков, директор театра

Ссылки 
 Фото актёра и рассказ о его творчестве на официальном сайте Театра Дайлес

Выпускники Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола
Персоналии:Театр Дайлес